El nombre Connie ha sido usado por un ciclón tropical en el océano Atlántico, y por tres ciclones en el océano Pacífico:

Atlántico:
 1955 - Huracán Connie - Fue un huracán categoría 4.

Pacífico:
 1966 - Huracán Connie
 1970  - Tormenta tropical Connie. 
 1974 - Huracán Connie - Fue un huracán categoría 3.